Ikeda kan avse:

 Ikeda (djur) – ett släkte av skedmaskar
 Ikeda, Hokkaido – en kommun i Hokkaido prefektur i Japan
 Ikeda, Ōsaka – en stad i Osaka prefektur i Japan

Se även
 Ikeda (auktor) – en auktorsförkortning